Сан Хуан Еванхелиста Аналко има више значења:

 Општина Сан Хуан Еванхелиста Аналко (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Еванхелиста Аналко (Сан Хуан Еванхелиста Аналко, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику